Эрлангер () — немецкая фамилия, происходящая от названия города Эрланген. Известные носители:

 Эрлангер, Антон Максимович (1839—1910) — русский предприниматель, один из организаторов мукомольного дела в России.
 Эрлангер, Джозеф (Joseph Erlanger, 1874—1965) — американский физиолог.
 Эрлангер, Камиль (Эрланже, Camille Erlanger, 1863—1919) — французский композитор.
 Эрлангер, Карло фон (Carlo von Erlanger, 1872—1904) — немецкий барон, путешественник и орнитолог.
 Эрлангер, Рафаель (1865—1897) — немецкий зоолог.
 Эрлангер, Родольф д' (Rodolphe d’Erlanger, 1872—1932) — французский художник и музыковед.
 Эрлангер, Максим Максимович (1811/1812—1873) — русский композитор, дирижёр и музыкальный издатель.
 Эрлангер, Стивен (Steven Erlanger, род. 1952) — американский журналист.
Эрлангер, Филипп (Эрланже, Philippe Erlanger, 1903—1987) — французский историк, сын Камиля Эрлангера.
 Эрлангер, Эмиль (Émile d’Erlanger, 1832—1911) — немецкий банкир.